Иван Димитров Молеров е български революционер от рода Молерови.

Биография 
Роден е около 1830 година в село Банско, което тогава е в Османската империя, в семейството на зографа Димитър Молеров. Иван Молеров емигрира в Сърбия е се присъединява към Втората българска легия (1867 - 1868). Иван Кършовски пише в записките си: „Бяха запрели Иван Молеров, Македонца, че бил в града и то за 6 деня, а другите по 48 часа. Тук бил барутя, който ся запали и щяха да изгорат, ако не беше съмнало и не бе един робяш да строши кофара и им отвори“. Според спомени на легионера Стоян Чакъров Стоян Цанев и Иван Молеров е подпомагат болния Васил Левски с храна и пари. Вероятно Молеров напуска Белград за Влашко с групата на Христо Книговезеца. Книговезеца в спомените си пише за „едно момче Иван, из Македония“, с когото през пролетта на 1869 година отварят временно дюкян в Рошиори де Веде, но го разпродават след пристигането при тях на Левски. Книговезеца пише: „Разговорихме се щото аз да остана за Русе, за да можем да учим какво става във Влахия, а той ще мине в България с Ивана моя другар (ортак на кръчмата) за Ловеч“ и оставя неясна бележка за Иван: „Иван е македонец, прост човек, с него е ходил Левски, децата му са в русенската околност, а не в Йонков, гложенец“. Иван Драсов, когато описва първата си среща с Левски, споменава за две доверени лица на Апостола, единият бил в Сопот „някой си Иван от Македония, който подир 6 месеца се отказа от целта си“.

Родословие

Бележки 

Иван
Български революционери от Македония
Родени в Банско
Български легионери в Белград